Příjmení Kameš nese více různých osobností:

 Jaroslav Kameš (* 1969) – český hokejový brankář
 Roman Kameš (* 1952) – český akademický malíř
 Vladimír Kameš (* 1964) – český hokejový útočník